Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2014 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo osm tenistů, z toho sedm po výhrách ve dvou kolech a Tunisan Malek Džazírí jako šťastný poražený. Obhájcem titulu měl být druhý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který se ovšem před zahájením turnaje odhlásil pro poraněné pravé zápěstí.

Soutěž dvouhry vyhrál třináctý nasazený Francouz Jo-Wilfried Tsonga, když ve finále zdolal švýcarskou turnajovou dvojku Rogera Federera po zvládnutých koncovkách obou setů. Na třetí pokus tak poprvé zdolal Švýcara ve finále turnaje ATP Tour, připsal si premiérový titul v probíhající sezóně, třetí z kategorie ATP World Tour Masters 1000 a celkově jedenáctou singlovou trofej kariéry. Vítězství pro něj znamenalo zisk 1 000 bodů žebříčku ATP a prémii 598 900 dolarů. Federer v sezóně 2014 prohrál páté finále dvouhry ze sedmi odehraných.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (3. kolo)
  Roger Federer (finále)
  Stan Wawrinka (3. kolo)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Grigor Dimitrov (semifinále)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Kei Nišikori (odstoupil)
  John Isner (1. kolo)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo, odstoupil)
  Jo-Wilfried Tsonga (vítěz)
  Roberto Bautista Agut (1. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Tommy Robredo (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1=13
| RD1-team1= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Andy Murray
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Kevin Anderson
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=66
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Grigor Dimitrov
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=78

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Milos Raonic
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=77
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Feliciano López
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=65
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= David Ferrer
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=3
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Roger Federer
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=13
| RD2-team1= Jo-Wilfried Tsonga
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Grigor Dimitrov
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Feliciano López
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Roger Federer| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=13
| RD3-team1= Jo-Wilfried Tsonga
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2=77
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Roger Federer
| RD3-score2-1=5
| RD3-score2-2=63
| RD3-score2-3=
}}

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů 
  Marinko Matosevic (kvalifikační kolo, skreč)
  Benjamin Becker (1. kolo)
  Bernard Tomic (kvalifikován)
  Tobias Kamke (kvalifikován)
  Matthew Ebden (1. kolo)
  Benoît Paire (kvalifikován)
  Tim Smyczek (kvalifikován)
  Malek Džazírí (kvalifikační kolo,  šťastný poražený)  Júiči Sugita (kvalifikační kolo)
  Michael Russell (kvalifikován)
  James Duckworth (kvalifikační kolo)
  Vincent Millot (kvalifikační kolo)
  Michaël Llodra ''(kvalifikační kolo)
  Thanasi Kokkinakis (kvalifikován)

Kvalifikanti 
  Thanasi Kokkinakis
  Michael Russell
  Bernard Tomic
  Tobias Kamke
  Brayden Schnur
  Benoît Paire
  Tim Smyczek

 Šťastný poražený 
  Malek Džazírí

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2014